Тајланђани Санчај Ративатана и Сончат Ративатана су бранили титулу, али су одлучили да се не такмиче те године.

Американци Ерик Буторац и Раџив Рам су у финалу победили Швајцарце Жан-Клод Шерера и Станисласа Вавринку са 6–3, 6–4.

Носиоци

Жреб

Жреб

Спољашње везе 
 "Жреб парова - Ченај 2009."

Отворено првенство Ченаја у тенису 2009.
Отворено првенство Ченаја у тенису — парови